Büelbach  ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Büelbach (Chälenbach), auch Büelbächli, linker Zufluss des Chälenbachs (zum Chatzenbach, zur Töss) oberhalb von Oberhofen (Turbenthal), Kanton Zürich
 Büelbach (Indere Sitebach), linker Zufluss des Indere Sitebachs (zur Simme) im Sitewald bei Lenk, Kanton Bern
 Büelbach (Jona), rechter Zufluss der Jona oberhalb von Oberhofen (Turbenthal), Kanton Zürich
 Büelbach (Lombach), rechter Zufluss des Lombachs bei Niderhüsere (Habkern), Kanton Bern
 Büelbach (Madrischer Rhein), rechter Zufluss des Madrischer Rheins (zum Averser Rhein) bei Stettli (Avers), Kanton Graubünden
 Büelbach, Oberlaufname des Kappelerbachs (zum Schneitbach, zur Eulach) in Wiesendangen, Kanton Zürich
 Büelbach, Oberlaufname des Hofbachs (zur Suhre) bei Bühl (Nottwil), Kanton Luzern
 Büelbach (Zopfbach), rechter Zufluss des Zopfbachs (zum Schwarzbach, zur Sihl) in Adliswil, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Bühlbach